Deschutes peut faire référence à plusieurs toponymes dans le Nord-Ouest des États-Unis. Le nom initial vient de « rivière des Chutes », nom donné à deux rivières de la région par des trappeurs français, nom repris ensuite pour d'autres toponymes à proximité.

 Comté de Deschutes, un comté de l'État de l'Oregon
 Forêt nationale de Deschutes, une forêt nationale dans l'Oregon
 Deschutes River (Oregon), une rivière du côté oriental de la chaine des Cascades en Oregon et affluent de la Columbia River
 Little Deschutes River, un affluent de la Deschutes River
 Deschutes River (Washington), une rivière de l'État de Washington et se jetant dans le Puget Sound
 Deschutes River Woods, un census-designated place de l'Oregon

Autres
 Brasserie Deschutes, une brasserie située à Bend en Oregon
 "Deschutes", le nom de code d'une version du microprocesseur Pentium II d'Intel.

de:Intel Pentium II#Deschutes (A80523)
ru:Pentium II#Deschutes